Jaunzems ist der Familienname folgender Personen:

 Alvis Jaunzems (* 1999), lettischer Fußballspieler
 Dzintars Jaunzems (* 1966), lettischer Basketballspieler